Miejscowości w USA:
 Lake City – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Lake City – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Modoc
 Lake City – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Hinsdale
 Lake City – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Columbia
 Lake City – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
 Lake City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Lake City – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Lake City – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Lake City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Lake City – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Florence
 Lake City – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Lake City – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Anderson
 Lake City – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
 Salt Lake City – stolica stanu Utah
Gminy w USA:
 Lake City (ang. Lake City Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Lake City (ang. Lake City Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber